Çubuk (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Çubuk (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing